Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2010 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2010, который прошёл в ОАЭ. Этот финал стал седьмым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между итальянским «Интернационале» из Милана, в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2009/10, и конголезским «ТП Мазембе», представляющим КАФ как обладатель Лиги чемпионов КАФ 2010. Матч прошёл в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» 18 декабря 2010 года.

Впервые в истории этого турнира, в финал вышла команда не из традиционного межконтинентального соперничества Европы и Южной Америки. Футбольный клуб «ТП Мазембе» из Конго в полуфинале победил южноамериканский «Интернасьонал» из Бразилии со счётом 2:0.

Победителем турнира стал миланский «Интернационале» из Италии, который в финале обыграл «ТП Мазембе» со счётом 3:0. Горан Пандев и Самюэль Это’о забили два гола в первом тайме, Жонатан Биабиани забил третий гол на 85-й минуте обеспечив для «Интернационале» первый подобный трофей в истории.

Путь к финалу

Матч 
На 13-й минуте, после дальнего заброса вперед в исполнении Киву, Это’о перебросив мяч через Казембе Михайо и вывел Пандева один на один с голкипером. Македонец легко поразил дальний угол ворот Мутебы Китиабы, открыв счёт в матче — 0:1. Затем Санетти, без всякого противодействия со стороны соперников, прострелил в центр от лицевой линии: мяч не смогли обработать ни Пандев, ни защитник, зато Это’о первым же касанием легко отправил снаряд прямиком в сетку — 0:2.

Во втором тайме «Интернационале» довёл счёт до разгромного: всё началось с Пандева, подкараулившего ошибку соперника, а затем  Станкович своей передачей вывел Биабиани на рандеву с голкипером, после чего счёт стал 0:3.

Примечания

Ссылки 
 Клубный чемпионат мира 2010 на сайте ФИФА
 Расписание матчей 

Клубный чемпионат мира по футболу
2010
Матчи ФК «Интернационале»
Декабрь 2010 года
События 18 декабря
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2010 году
Футбол в Италии в 2010 году
Футбол в Демократической Республике Конго
2010 год в Демократической Республике Конго